Вокаруса има више значења:
 Вокаруса (Канзас)
 Вокаруса (Индијана)